Das LKH Graz II besteht aus den Standorten:

 LKH Graz II Standort Enzenbach
 LKH Graz II Standort Hörgas
 LKH Graz II Standort Süd
 LKH Graz II Standort West